Гейланг Юнайтед ФК (; ) — сінгапурський професійний футбольний клуб. Базується у передмісті Бедок. Заснований 1974 року.

Виступає в С.Лізі.

Досягнення 
С.Ліга:
 Чемпіон (2): 1996, 2001

Сінгапурська Прем'єр-ліга:
 Чемпіон (6): 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

Кубок Сінгапуру:
 Володар кубка (1): 2009
 Фіналіст (2): 2001, 2003

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Сторінка клубу на сайті С.Ліги

Футбольні клуби Сінгапуру
Футбольні клуби, засновані 1974